2009 rok naszej ery
 2009 – album muzyczny Stachursky'ego
2009 – singel Ralpha Kaminskiego
 planetoidy:
 2009 BK103 
 2009 DD45
 2009 KK
 2009 VA 
 (386723) 2009 YE7

Zobacz też